Nowy Dom (Brno)
 Nowy Dom (Wrocław)

Zobacz też 
 Nowe Domy – osiedle we Wrocławiu
 Nowe Domy – osada położona w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim